González de Castejón puede hacer referencia a:

Enrique González de Castejón, jugador español de hockey sobre césped.
Fernando González de Castejón, conde de Atarés y marqués de Perijá.
Francisco Javier González de Castejón y Elío, abogado y político español.
Pedro González de Castejón, marino y militar español.